Каневщина — топоним

Украина 
 Каневщина — село, Глобинский район, Полтавская область
 Каневщина — посёлок, Золотоношский район, Черкасская область
 Каневщина — село, Прилукский район, Черниговская область